Прибрежница — название биологических таксонов:
 Прибрежница () — род растений семейства Злаки.
 Прибрежница () — род растений семейства Подорожниковые.
 Прибрежница, или Литторина () — род моллюсков из семейства литторины.